

Patronyme

 Armand Baillod, est un enseignant britannique qui fut employé par le ministère japonais de la Marine.
 Jean-Pierre Baillod, (1771-1853), fut un Général de division français.
 La famille Baillod